Metodologia de projeto — para desenvolver novos produtos
 Ciclo de vida do produto — para administrar produtos já lançados. Neste caso, ver também:
Matriz BCG
Matriz de Ansoff
Matriz GE